Kiili (gemeente), een gemeente in Estland
 Kiili (plaats), een plaats in Estland, gemeente Kiili